Chattahoochee kan syfta på:

Chattahoochee (sång) – en singel, släppt i maj 1993 av countryartisten Alan Jackson
Chattahoocheefloden – en flod i USA
Chattahoochee County – ett administrativt område i delstaten Georgia, USA
Chattahoochee (film) – amerikansk långfilm från 1989 av Mick Jackson, originaltitel Chattahoochee